El término Tiñosa hace referencia a varios artículos:

Animales

Aves 
 Sternidae del género Anous, conocidas vulgarmente como tiñosas:
 Anous stolidus – tiñosa boba;
 Anous tenuirostris – tiñosa picofina;
 Anous minutus – tiñosa menuda;
 Anous ceruleus – tiñosa azulada;
 Anous albivitta – tiñosa gris.

Peces 

 Caranx lugubris, conocido vulgarmente como tiñosa o jurel negro.

Lugares

 San José de la Vega, municipio de Murcia, España, también conocido con el nombre de Tiñosa